La palabra paladín puede referirse a:

 uno de los doce legendarios paladines de Carlomagno.
 Paladín 6, sobrenombre del militar colombiano Rafael Zamudio Molina.
 la localidad de Paladín, en la provincia de León (España).
 la clase de personaje Paladín en el juego «World of Warcraft».
 la novela Paladín de almas, escrita por Lois McMaster Bujold.